Александр Парчевский:
 Парчевский, Александр (1884—?) — польский архитектор и инженер.
 Парчевский, Александр Александрович (1838—1895) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.